Alfred Adler peut désigner :
 Alfred Adler (1870-1937), psychanalyste et psychiatre autrichien ;
 Alfred Adler (1934-), ethnologue français ;